Dejonghe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dejonghe (1894–1981), belgischer Radrennfahrer
 Carla Dejonghe (* 1966), belgische Politikerin

Siehe auch:
 Jonghe
 De Jonge